«Русские идут» — выражение времён холодной войны.
 «Русские идут! Русские идут!» — комедийный фильм США, снятый в 1966 году.
 «Русские идут» — фильм-драма ГДР, снятый в 1968 году.
 «Русские идут» — цикл романов Юрия Никитина.
 «Русские идут» — исторический роман Ханса Бьёркегрена 1978 года (оригинальное название: «Аймундский мост» — ).
 «Русские идут» — песня на слова и стихи Г. Богданова.
 «Русские идут» — православная монархическая газета.
 «Русские идут» — пьеса Яна Михайлова (1984).